Stratford es un topónimo encontrado en muchos países angloparlantes. El nombre deriva de las palabras  anglosajonas stræt (una calle, proveniente del latín stratum, las losas de piedra que pavimentaban las calzadas romanas) y ford (vado de un río, en germánico).

Inglaterra

Stratford-upon-Avon, una ciudad en el sur de Warwickshire.
Stratford-on-Avon (distrito), un distrito en Warwickshire.
Stratford-on-Avon (Distrito electoral del parlamento del Reino Unido).
Stratford, Londres, ciudad de Juegos Olímpicos de Londres 2012, históricamente  conocida como Stratford Langthome.
Estación de Stratford, situada en Londres.
Estación Internacional de Stratford, también en Londres.
Stratford, Gloucestershire.
Stratford West Ham (Distrito electoral del parlamento del Reino Unido), situado en el este de Londres.
Fenny Stratford, ciudad que forma parte de Milton Keynes.
Stony Stratford, también en Milton Keynes.
Water Stratford,  Buckinghamshire.
Bow, Londres, históricamente conocido como Stratford-atte-Bow.

Véase también
Stretford, localidad del Gran Mánchester, que tienen el mismo significado.

Australia

Stratford, Victoria.
Stratford, New South Wales.

Canadá

Stratford (Ontario).
Festival de Stratford de Canadá.
Stratford (Isla Príncipe Eduardo).
Stratford (Quebec).

Estados Unidos de América

Stratford (California)
Stratford (Connecticut)
Stratford (Dakota del Sur)
Stratford (Iowa)
Stratford (Nuevo Hampshire)
Stratford (Nueva Jersey)
Stratford (Nueva York)
Stratford (Oklahoma)
Stratford (Texas)
Stratford (Wisconsin)
Stratford Hall Plantation (Virginia)

Irlanda

Stratford-on-Slaney

Nueva Zelanda

Stratford, Nueva Zelanda

Otros

Universidad Stratford (México)
Universidad de Startford